Список различных террористических актов, произошедших на железнодорожном транспорте.

XIX век 
   1879 —  народовольцами при попытке покушения на российского императора Александра II по ошибке был подорван свитский поезд, в результате чего один из вагонов сошёл с рельсов.

1930-е 
  3 сентября 1931 —  под Будапештом был взорван мост Биаторбадь, по которому проходил Венский экспресс. Локомотив и 9 из 11 вагонов рухнули с высоты 30 м. 22 человека погибли, 120 получили ранения разной степени тяжести. Взрыв устроил инженер Сильвестр Матушка, одержимый железнодорожными катастрофами.

1960-е 
  18 января 1961 — вызванное подрывом ультраправой группировкой OAS железнодорожного полотна около Витри-ле-Франсуа , следовавшего по маршруту «Страсбург — Париж» на скорости около 140 км/ч. Погибли 28 человек и около 100 пострадали, что до 2015 года было самым большим количеством жертв в террористическом акте во Франции.

1970-е 

  4 августа 1974 —  недалеко от города Сан-Бенедетто-Валь-ди-Самбро. Погибли 12 человек, ранены 48. Ответственность взяла на себя неофашистская группировка «Чёрный орден», созданная боевиками Национального авангарда и «Нового порядка».
  14 августа 1976 — взрыв поезда в городе Александрия. Погибли 8 человек, 51 ранен.

1980-е 

  17 января 1980 — подрыв поезда близ Данмерри, устроенный боевиками ИРА. Погибли 3 человека.
 26 июля 1983 — взрыв пассажирский поезда боевиками УНИТА, погибло 77 человек, ещё 319 были ранены.
  23 декабря 1984 — теракт в поезде Неаполь — Милан неподалёку от Сан-Бенедетто-Валь-ди-Самбро. Погибли 17 человек, 267 пострадали.
  9 марта 1985  — взрыв в поезде Бургас — София. Погибли 7 человек, 9 ранены. 
  26 июня 1986 — взрыв поезда с туристами в Куско, погибли 7 человек, 38 ранены.

1990-е 

  27 июня 1997 — взрыв в скором поезде Юность (Москва — Петербург). В результате теракта 5 человек погибли, 13 ранены.

  30 декабря 1999 — . Погибли 33 человека.

2000-е 

  30 декабря 2000 — . Одной из целей был поезд в Маниле. Всего погибли 22 человека, 120 ранены.
 10 августа 2001 — к востоку от столицы страны Луанды на фугасе . Теракт был устроен боевиками УНИТА. После взрыва выживших пассажиров расстреливали из автоматического оружия. Погибли 252 человека. 

 25 сентября 2001 — из-за снятых неизвестными 25 метров рельсового пути на перегоне Мечетенская—Атаман (130 километров юго-восточнее Ростова-на-Дону) произошёл сход с рельсов пассажирского поезда № 191 Ростов—Баку. Ранены 16 человек.
 13 марта 2003 — . Погибли 15 человек.
 3 сентября 2003 — подрыв электропоезда «Кисловодск — Минеральные Воды» на перегоне Подкумок—Белый уголь. Дистанционно управляемые взрывные устройства были заложены на железнодорожном полотне на расстоянии 6 метров друг от друга. Взрывы были инициированы устройством, которое было прикреплено террористами к днищу вагона поезда. Суммарная мощность взрывов составила 15 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 7 человек погибли, около 80 ранены. По данным следствия, заказчиком теракта являлся чеченский террорист Доку Умаров.
 5 декабря 2003 — в Ессентуках близ центрального вокзала в одном из вагонов пригородного поезда «Кисловодск—Минеральные Воды» сработало взрывное устройство. Погибли 47 человек (из них на месте — 44), более 180 ранены. По данным следствия, теракт совершила смертница из террористической группировки Басаева «Риядус-салихийн».
 18 декабря 2003 — на перегоне Ищерская—Стодеревская (Северо-Кавказская железная дорога, Наурский район) под локомотивом грузового поезда  сработало взрывное устройство. Пострадавших нет.
 11 марта 2004 — в Мадриде террористами подорваны 4 пригородных поезда, в результате чего погиб 191 человек, 2050 были ранены.

 12 июня 2005 — на 153-м километре железной дороги на участке Узуново — Богатищево Московской железной дороги произошёл подрыв поезда «Грозный—Москва». С рельсов сошли шесть вагонов. За медицинской помощью тогда обратились 42 человека, пятеро из них, в том числе ребёнок, были госпитализированы

  28 июля 2005 —  в пассажирском поезде Шрамдживи Экспресс, следовавшем по маршруту Патна — Нью-Дели. Погибли 10-13 человек. В другом поезде обнаружено взрывное устройство. 

 11 июля 2006 — за восемь минут с 18.23 вечера прогремели семь взрывов в вагонах первого класса пригородных поездов близ Мумбаи. Погибли 188 человек, 817 получили ранения.
 20 ноября 2006  —  . Погибли 5 человек.
 18 февраля 2007 —. 68 погибших.

  13 августа 2007 — в результате подрыва железнодорожного полотна (официальная версия) произошла авария поезда «Невский экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург. Мощность взрывного устройства составила до 2 кг в тротиловом эквиваленте. В результате аварии травмы получили 60 человек, из которых 25 были доставлены в больницы, никто не погиб.

  26 мая 2008 — взрыв в поезде в Коломбо. 8 человек погибли, 72 ранены.

 27 ноября 2009 — крушение скоростного поезда «Невский экспресс» по причине теракта (официальная версия). В результате происшествия погибли 28 человек (среди них государственные чиновники высшего ранга, известные бизнесмены и две беременные женщины), более 98 были ранены.

2010-е 
  2 февраля 2010 — подрыв железнодорожного полотна на участке между станциями Броневая и Ленинский проспект (Санкт-Петербург) во время прохождения путевой дрезины. В результате взрыва образовалась воронка размером метр на метр и пострадал машинист дрезины. Мощность взрывного устройства оценивается примерно как 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
  12 марта 2010 — из-за подрыва железнодорожного полотна на перегоне Махачкала — Тарки (Дагестан) сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда.
  4 апреля 2010 — в 3:40 на железнодорожном участке Махачкала — Избербаш при прохождении грузового поезда, под ним взорвалась бомба. В результате подрыва локомотив и восемь вагонов сошли с рельсов. По данным следствия в 5-6 метрах от центра взрыва от детонации сработало второе взрывное устройство. Никто не пострадал.
 1 мая 2014 — в поезде, стоявшем на железнодорожном вокзале Ченнаи . Погиб 1 человек, 14 пострадали. 
 7 марта 2017 — взрыв в поезде Бхопал — Удджайн. 10 раненых.
 18 июля 2016  — беженец из Афганистана  с топором на пассажиров электропоезда, следовавшего со станции Тройхтлинген в Вюрцбург. Пострадали 5 человек, террорист был убит.

2020-е 

 18 января 2022 — после взрыва на железной дороге сошёл с рельс пассажирский поезд в провинции Белуджистан. Пострадали 5 человек.
  8 октября 2022 — был совершен подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. Взрыв вызвал детонацию грузовых вагонов с топливом проезжающего по железнодорожным путям поезда. Погибло по меньшей мере 4 человека, обрушилась часть автомобильной дороги, также были повреждены железнодорожные пути. По версии ФСБ за терактом стоит сотрудник главного разведывательного управления Украины.
  20 января 2023 — после взрыва на железной дороге сошли с рельс 8 вагонов пассажирского поезда на юго-западе Пакистана. Пострадали 15 человек.

См. также 
 Список крушений поездов
 Аварии и теракты в Московском метрополитене
 Список террористических актов в метрополитенах

Примечания 

 
Списки железнодорожных происшествий
Железнодорожный